Miejscowości w USA:
 Swanville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Swanville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Gminy w USA:
 Swanville (ang. Swanville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Swanville (ang. Swanville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison